Cloèlia (heroina), mítica verge romana donada com a ostatge a Porsena.
 Gens Cloèlia, gens romana.